Rushmore – film di Wes Anderson del 1998
Rushmore – comune del Minnesota
Monte Rushmore – complesso scultoreo e monumento nazionale statunitense